Sueca peut être :
 Sueca, commune espagnole de la province de Valence dans la Communauté valencienne ;
 Sueca, jeu de cartes portugais ;
 Sueca, police d'écriture de Mário Feliciano ;
 sueca, mot espagnol, portugais, ou galicien signifiant « suédoise ».